Die 25. Badminton-Weltmeisterschaften fanden vom 9. bis zum 25. August 2019 in der St. Jakobshalle in Münchenstein im Kanton Basel-Landschaft statt. Folgend die Ergebnisse im Herrendoppel.

Setzliste 
  Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (2. Runde)
  Li Junhui / Liu Yuchen (Halbfinale)
  Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Viertelfinale)
  Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Champions)
  Hiroyuki Endō / Yuta Watanabe (2. Runde)
  Han Chengkai / Zhou Haodong (3. Runde)
  Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Halbfinale)
  Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (3. Runde)
  Aaron Chia / Soh Wooi Yik (2. Runde)
  He Jiting / Tan Qiang  (3. Runde)
  Lee Yang / Wang Chi-lin (3. Runde)
  Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (Finale)
  Liao Min-chun / Su Ching-heng (Viertelfinale)
  Goh V Shem / Tan Wee Kiong  (3. Runde)
  Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (zurückgezogen)
  Liu Cheng / Zhang Nan (Viertelfinale)

Resultate

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
Offizielle Webseite
BWF Webseite

2019
Weltmeisterschaft 2019
Weltmeisterschaft 2019